Дулов — фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Дулов, Андрей Васильевич (1924—2018) — советский и белорусский учёный-криминалист и судебный психолог.
 Дулов, Виктор Георгиевич (1929—2001) — российский учёный, член-корреспондент РАН.
 Дулов, Всеволод Иванович (1913—1964) — доктор исторических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР.
 Дулов, Георгий Николаевич (1875—1940) — князь, русский скрипач и композитор.
 Дулов, Дмитрий Арсентьевич (1904 — ?) — советский военачальник, полковник (1942), участник Великой Отечественной войны.
 Дулов, Константин Павлович (1934—2017) — советский строитель и государственный деятель.



Топоним 
 Дулов — деревня, Тренчинский край Словакии

См. также 
Дуловы — русские княжеские и дворянские роды
Дулова